Йоана може да се отнася за:

 Папеса Йоана – легендарна жена-папа от 9 век
 Йоана (певица) – българска певица
 Йохана (Брабант) – брабантска херцогиня